Hrvatska:
 Potravnik, Bićin grad, Kotromanić kula - utvrda u Hrvatskoj
 Travnik, kod Starog Slatinika, Hrvatska

BiH:
 Travnik - grad u BiH
 Travnik (Foča, BiH), naselje u općini Foča,  BiH
 Travnik (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica, BiH
 Novi Travnik - grad u BiH

Slovenija:
 Travnik (Loški Potok, Slovenija), naselje u općini Loški Potok, Slovenija
 Travnik (Cerkno, Slovenija), naselje u općini Cerkno, Slovenija

Slovačka:
Trávnik (Komarno, Slovačka), naselje u Slovačkoj

Češka:
 Trávník (Kraljičin Gradac, Češka), naselje u Češkoj
 Trávník (Kroměříž, Češka), naselje u Češkoj, u Moravskoj
 Trávník, naselje u Češkoj, kod Marenica
 Trávník, naselje u Češkoj, kod Letovica

Bugarska:
 Travnik (Dobrič, Bugarska)

Austrija:
Travnik, kod Zell-Mitterwinkela / Sela-Srednjeg Kota, Austrija